MYV steht für:
 Yuba County Airport (IATA-Code), Flughafen im Yuba County, Kalifornien

myv steht für:
 Ersjanische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der finno-ugrische Sprachen

Abkürzung